

Wydarzenia 

 odnowienie Związku Achajskiego (data sporna lub przybliżona)
 w bitwie pod Kuropedion Seleukos pokonał Lizymacha
 Ptolemeusz Keraunos został królem Macedonii
 koniec wojen diatochów
 wojna Rzymu z Tarentem
 początek rządów Antiocha I Sotera w Syrii

Zmarli 
 Lizymach, król Tracji i Macedonii, zginął pod Kuropedion
 Seleukos I Nikator, twórca imperium Seleucydów, zamordowany przez Ptolemeusza Keraunosa